Francisco Javier Hernández González – calciatore spagnolo
 Jorge Hernández González – ex calciatore messicano
 José Hernández González – calciatore spagnolo